Мати́ас Ране́ги (; родился 14 июня 1984, Гётеборг) — шведский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Ранеги начал свою карьеру в гётеборгской молодёжной команде «Мастхуггетс БК», но через некоторое время переехал к своему отцу, выходцу из Гваделупы, в Париж. Во Франции Матиас выступал в молодёжной лиге за «Левальоль». Через год он вернулся в Швецию, где играл за «Майорну». В 2006 году он забил 25 голов в 22 матчах за команду третьего шведского дивизиона «Лерье/Ангеред». После этого он был замечен скаутами «Гётеборга» и приглашен в основную команду. В новом клубе он не смог себя проявить, забив лишь 1 мяч в 14 встречах. В 2008 году он был отдан в аренду в «Гоу Эхед Иглз», выступающий в Первом дивизионе Нидерландов, но полученная травма в одном из первых матчей помешала ему проявить себя.

В 2009 году Ранеги подписал контракт с «Хаккеном». 4 апреля в матче против «Мальмё» он дебютировал за новый клуб. 15 апреля в поединке против своего бывшего клуба «Гётеборга», Матиас забил два гола и помог своей команде одержать крупную победу. В своём первом сезоне Ранеги забил 6 голов в 25 матчах и в каждом следующем сезоне увеличивал это достижение на 6 мячей. В сезоне 2011 года он с 18 голами в 22 матчах стал лучшим бомбардиром Алсвенскан лиги.

30 августа 2011 года Матиас подписал контракт с шведским чемпионом «Мальмё». 8 сентября в матче против «Ефле» он дебютировал за новый клуб. 21 сентября в поединке против «Хальмстада» он забил свой первый мяч.

31 августа 2012 Ранеги перешёл в итальянский «Удинезе», подписав контракт с клубом на 5 лет. 16 сентября в матче против «Сиены» он дебютировал в Серии А. Через неделю в поединке против «Милана» Матиас забил свой первый гол, который стал победным.

В начале 2014 года Ранеги перешёл в английский «Уотфорд». 18 февраля в матче против «Йовил Таун» он дебютировал в Чемпионшипе. 1 марта в поединке против «Блэкпула» Матиас сделал «дубль», забив свои первые голы за «Уотфорд». Летом того же года он на правах аренды перешёл в Миллуолл. 30 августа в матче против «Блэкпула» Матиас дебютировал за новый клуб. В начале 2015 года Ранеги на правах аренды перешёл в китайский «Далянь Аэрбин», где реанимировал свои бомбардирские навыки, забив 11 мячей в 28 матчах.

В начале 2016 года Матиас в третий раз был отдан в аренду «Уотфордом». Его новым клубом стал «Юргорден». 3 апреля в матче против «Эребру» он дебютировал за новую команду. 7 апреля в поединке против «Фалькенберга» Ранеги забил свой первый гол за «Юргорден». В начале 2017 года Матиас был арендован «Удинезе», но так и не сыграл за клуб. Летом того же года Ранеги вернулся «Хеккен».

В начале 2018 года Матиас перешёл в «Сюрианска». 8 апреля в матче против «Карлстад Юнайтед» он дебютировал за новый клуб. 13 мая в поединке против «Арамеиск-Сюрианска» Ранеги забил свой первый гол за «Сюрианску». 26 мая в матче против «Нючёпинга» он сделал хет-трик.

Международная карьера 
23 января 2010 года в товарищеском матче против сборной Сирии Ренеги дебютировал за сборную Швеции. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Швеции

Примечания

Ссылки 
 Malmö FF profile 
 SvFF profile 
 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Хеккен»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Далянь Ифан»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Сюрианска»